Als Europameisterschaft 2008 oder EM 2008 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2008 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2008 in Sevilla (Spanien)
 Badminton-Europameisterschaft 2008 in Herning (Dänemark)
 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2008 in Almere (Niederlande)
 Biathlon-Europameisterschaften 2008 in Nové Město na Moravě (Tschechien)
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2008 in Bansko (Bulgarien)
 Bob-Europameisterschaft 2008 in Cesana Torinese (Italien)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2008 in Brüssel (Belgien)
 Curling-Europameisterschaft 2008 in Örnsköldsvik (Schweden)
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2008 in Kitzbühel in (Österreich)
 European Darts Championship 2008 in Frankfurt am Main (Deutschland)
 Dreiband-Europameisterschaft 2008 in Florange (Frankreich)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2008 in Zagreb (Kroatien)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2008 in Kolomna (Russland)
 Faustball-Europameisterschaft 2008 in Stuttgart-Stammheim (Deutschland)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2008 in Karlsdorf (Deutschland)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2008 in Karlsdorf (Deutschland)
 Fechteuropameisterschaften 2008 in Kiew (Ukraine)
 Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2008 in Tschechien
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2008 in Antalya (Türkei)
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2008 in Frankreich
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2008 in Nyon (Schweiz)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2008 in Lignano Sabbiadoro (Italien)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2008 in Norwegen
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2008 in Skopje und Ohrid (Mazedonien)
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2008 in Rumänien
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2008 in Tschechien
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2008 in Jekaterinburg (Russland)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2008 in Almería (Spanien)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2008 in Stegersbach (Österreich)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2008 in Aarhus (Dänemark)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2008 in Krefeld (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2008 in Gera (Deutschland)
 Powerchairhockey-Europameisterschaft 2008 in Maasmechelen (Belgien)
 Judo-Europameisterschaften 2008 in Lissabon (Portugal)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2008 in Mailand (Italien)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2008
 Karate-Europameisterschaft 2008 in Tallinn (Estland)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2008 in Moskau (Russland)
 Motorrad-Europameisterschaft 2008
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2008 in Ventspils (Lettland)
 Pétanque-Europameisterschaft der Espoirs 2008 in Saint-Jean-d’Angély (Frankreich)
 Pétanque-Europameisterschaft der Jugend 2008 in Nieuwegein (Niederlande)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2008 in Willingen (Deutschland)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2008 in Willingen (Deutschland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2008 in Turin (Italien)
 Ringer-Europameisterschaften 2008 in Tampere (Finnland)
 Rennrodel-Europameisterschaften 2008 in Cesana Torinese (Italien)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2008 in Olang (Italien)
 Ruder-Europameisterschaften 2008 in Marathon (Griechenland)
 Schwimmeuropameisterschaften 2008 in Eindhoven (Niederlande)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2008 in Rijeka (Kroatien)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2008 in Ventspils (Lettland)
 Skeleton-Europameisterschaft 2008 in Cesana Torinese (Italien)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2008 in Lublin (Polen)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2008 in Glasgow (Großbritannien)
 Squash-Europameisterschaft 2008 in Bratislava (Slowakei)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2008 in Amsterdam (Niederlande)
 Taekwondo-Europameisterschaften 2008 in Rom (Italien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2008 in St. Petersburg (Russland)
 Turn-Europameisterschaften 2008 in Clermont-Ferrand (Frankreich) und Lausanne (Schweiz)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2008 in Hamburg (Deutschland)
 Wasserball-Europameisterschaft 2008 in Málaga (Spanien)

!Europameisterschaft 2008
2008